Desa Sambirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,97), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,78, long 110,50), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,81, long 110,73), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 110,87), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,84, long 111,16), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 111,21), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,19), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 111,09), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 111,18), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 110,54), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 111,50), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,50), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,71), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 111,04), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,93), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 112,00), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,37), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,30), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 112,14), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 111,03), 
 Desa Sambirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,51, long 114,15), 

Robotskapade Indonesienförgreningar